Катріна Адамс і Деббі Грем були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Аманда Кетцер і Александра Фусаї виграли титул, перемігши у фіналі пару Ева Мартінцова і Елена Вагнер з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Аманда Кетцер /  Александра Фусаї (чемпіонки)
 Маріан де Свардт /  Руксандра Драгомір (півфінал)
 Ева Мартінцова /  Елена Вагнер (фінал)
 Рейчел Макквіллан /  Зілке Маєр (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1997 Budapest Lotto Open Doubles Draw

Budapest Grand Prix
Тур WTA 1997